«Чорноморнафтогаз» — компанія з розвідки і видобутку нафти та газу
 «Чорноморнафтогаз» — аматорський футбольний клуб з Сімферополя